Tre Valli Varesine 2021 – 100. edycja wyścigu kolarskiego Tre Valli Varesine, która odbyła się 5 października 2021 na trasie o długości ponad 196 kilometrów, biegnącej z miejscowości Busto Arsizio do miasta Varese. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2021
Kolarstwo we Włoszech
2021 we Włoszech